Кирх () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Кирх, Готфрид (1639—1710) — немецкий астроном.
 Кирх, Кристина (1696—1782) — немецкий астроном.
 Кирх, Кристфрид (1694—1740) — немецкий астроном.
 Кирх, Маргарета (1703—1744) — немецкий астроном.
 Кирх, Мария (1670—1720) — немецкий астроном.
 Кирх, Оливер (род. 1982) — немецкий футболист.

Другое 
 Кирх — небольшой ударный кратер в восточной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.